Cypher означает шифр (на английском) или ноль (на арабском). Также имеет следующие значения:

 Cypher — беспилотный разведывательный вертолёт (БПЛА).
 «Cypher» — музыкальный альбом финской метал-группы «…and Oceans», изданный в 2002 году.
 CYPHER — лекарственное покрытие для кардиохирургических стентов.
 «Кодер» () — фантастический фильм 2002 года режиссёра Винченцо Натали.
 «Cypher» — Декларативный язык запросов к графовым базам данных (таким как, например «neo4j»).
 Cypher — сбор рэперов и поочередное демонстрирование навыков.

Персонажи 

 Сайфер () — персонаж фильма «Матрица» (1999), исполняемый актёром Джо Пантолиано.
 Ричард Рал (Сайфер) — один из ключевых персонажей произведений Терри Гудкайнда из цикла «Меч Истины».

 Сайфер () — персонаж фантастической вселенной Warhammer 40 000. Таинственный космодесантник, один из Павших Ангелов, истинные мотивы которого остаются не известны.
 Cypher (Сайфер) - персонаж игры Valorant

Персоналии 

 Cypher — псевдоним белорусского киберспортсмена Алексея Янушевского.